Санта-Крус () — «Святой Крест». В отличие от русского языка, термин широко используется не только в испанском, но и в английском (Холи-Кросс), французском (Сент-Круа), португальском (Санта-Круш), польском (Свенто Кшиш), а также в армянском (Сурб-Хач) языках, как топоним, как часть более сложных топонимов, а в некоторых из этих языков и как фамилия.

В России единственным широко известным примером такого использования термина Святой Крест является название города Будённовск Ставропольского края с 1799 по 1921 год. Это связано с тем, что город был изначально заселён в основном армянами (см. также Армавир).

Топонимы 
 Американские Виргинские острова
 Санта-Крус — остров в составе Американских Виргинских островов.

 Аруба
 Санта-Крус — город и регион в центральной части Арубы.

 Аргентина
 Санта-Крус — провинция.

 Боливия
 Санта-Крус — департамент.
 Санта-Крус-де-ла-Сьерра — крупнейший город.

 Венесуэла
 Санта-Крус — город в провинции Арагуа.

 Испания
 Санта-Крус-де-ла-Сарса — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Колумбия
 Санта-Крус — искусственный остров.

 Коста-Рика
 Санта-Крус — кантон в Коста-Рике, провинция Гуанакасте.
 Санта-Крус — город в Коста-Рике, центр одноимённого кантона.

 Мексика
 Санта-Крус — город в Мексике, штат Кампече.
 Санта-Крус — город в Мексике, штат Сонора.

 Перу
 Санта-Крус — провинция Перу.

 Сальвадор
 Санта-Крус — город в Сальвадоре, в департаменте Санта-Ана.

 Соломоновы острова
 Санта-Крус — группа островов в Темоту.

 США
Англоязычное произношение Santa Cruz («Санта-Круз»).
 Санта-Круз — город в штате Калифорния.
 Санта-Круз — округ в штате Калифорния.
 Санта-Круз — остров в штате Калифорния.
 Санта-Круз — горный хребет в центральной Калифорнии.
 Санта-Круз — округ в штате Аризона.
  — город в штате Нью-Мексико.
  — город в штате Техас.

 Филиппины
 Санта-Крус — район в северной части города Манила.

 Чили
 Санта-Крус — город и коммуна.

 Эквадор
 Санта-Крус — остров Галапагосского архипелага.
 Санта-Крус — кантон в Эквадоре.

 Ямайка
 Санта-Крус — город на Ямайке.

Как составная часть 
Санта-Крус также входит в состав более сложных названий:
 Рио-Санта-Крус — река в Аргентине.
 Санта-Крус-де-ла-Сьерра — город в Боливии.
 Санта-Крус-де-Тенерифе — провинция в Испании.
 Санта-Крус-де-Тенерифе — город в Испании.
 Санта-Круз-ду-Сул — город в Бразилии.
 Торрес-де-Санта-Крус — пара небоскрёбов, представляющих собой жилые башни-близнецы в городе Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова, Испания).
 Фуэнте-де-Санта-Крус — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Санта-Крус, Андрес де (1792—1865) — южноамериканский политический и военный деятель, президент Перу (1827), президент Боливии (1829—1836), президент Конфедерации Перу и Боливии (1836—1839).
 Санта Крус, Лео (род. 1988) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий во второй легчайшей весовой категории.
 Санта Крус, Роке (род. 1981) — парагвайский футболист, нападающий испанского клуба «Малага» и национальной сборной Парагвая.
 Санта Крус, Хулио (род. 1990) — парагвайский футболист, нападающий асунсьонского «Насьоналя».

 Составные фамилии
 Гонсалес-и-де-Санта-Крус, Роке (1576—1628) — священник-иезуит, миссионер, святой.

Футбольные клубы 
 «Санта-Крус» — футбольный клуб из города Санта-Крус штата Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия.
 «Санта-Круз» — футбольный клуб из Ресифи, Бразилия.

См. также 
 Ла-Крус
 Santa Cruz — хард-рок группа из Хельсинки, Финляндия.
 Дворец Санта-Крус — историческое здание в центре Мадрида.
 «Портрет маркизы Санта-Крус» — картина работы испанского художника Франсиско Гойи.